Windesheim (Duitsland), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Windesheim (Nederland), een dorpje in de gemeente Zwolle (Overijssel)
Windesheim (onderwijsinstelling) in Zwolle
Windesheim Flevoland, een instelling voor hoger onderwijs en onderzoek in Flevoland
Congregatie van Windesheim, een kloosterorde